Le qualificazioni del singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Michael Berrer (qualificato)
  Philipp Petzschner (qualificato)
  Matteo Viola (ultimo turno, Lucky Loser)
  Simon Greul (primo turno)

 Jamie Baker (primo turno)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Pavol Červenák (secondo turno)
 Boy Westerhof (secondo turno)

Qualificati

  Michael Berrer
  Philipp Petzschner

  Ilija Bozoljac
  Filip Veger

Lucky Loser

  Dino Marcan

  Matteo Viola

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2013
ATP World Tour 2013

en:2013 PBZ Zagreb Indoors – Singles#Qualifying